Central Córdoba puede hacer referencia a:

 Ferrocarril Central Córdoba, ferrocarril argentino.
 Club Atlético Central Córdoba, club de fútbol de la ciudad de Rosario, Argentina.
 Club Atlético Central Córdoba, club de fútbol de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina.
 Club Atlético Central Córdoba, club de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.
 Instituto Atlético Central Córdoba, club de fútbol de la ciudad de Córdoba, Argentina.